Engelsberg kan henvise til flere steder:
Engelsbergs bruk er et tidligere jernværk, der  ligger lige udenfor Ängelsberg,  sydøst for  Fagersta i Västmanlands län i Sverige. 
 Engelsberg (Bayern) er en kommune i   Landkreis Traunstein i Oberbayern i Tyskland.